Экси () — небольшой город в Тартуском уезде, муниципалитет Тарту.

Через Экси протекает река Мудайыги.

Расположен на южном берегу озера Саадъярв, в 150 км к юго-востоку от столицы Таллина и в 17 км к северу от Тарту.

История 
Впервые упоминается в 1443 году под именем Экес. Тогда же упоминается местная церковь.
Согласно легенде, эта первая деревянная церковь стоит на дне озера Саадъярв, глубина которого достигает 25 метров. Когда семь братьев однажды вошли в церковь, она ушла на дно озера, и братья утонули .

Неоготическая церковь Святого Андрея в Экси была построена в 1889 году. В эту церковь тоже однажды вошли семь братьев, но она начала уменьшаться, один из братьев поспешно вышел. Тем не менее, церковь немного накренилась.

До 1977 года официальным названием этого населённого пункта было деревня Пыльтсамаа. Статус города получил с декабря 2010 года.

10 июля 2012 года в Экси был открыт музей «Центр ледникового периода».

Известные жители 
В Экси жили и работали немецко-балтский поэт Карл Густав Стаден (1700—1750, пастор с 1724 по 1744), публицист и лингвист Август Вильгельм Хупель (1737—1819, пастор с 1760 по 1763) и литератор-просветитель Отто Вильгельм Мазинг (1763—1832, пастор в Экси с 1815 по 1832). На местном кладбище похоронен живший и работавший здесь с 1834 года до своей смерти писатель и переводчик Франц фон Аккерман (1801—1855), который стал известен благодаря первому переводу Гёте на эстонский язык.

Климат 
Расположен в гемибореальной климатической зоне. Среднегодовая температура в этом районе составляет 2 ° С. Самый теплый месяц — июль, когда средняя температура составляет 18 ° C, а самый холодный — февраль с −12 ° C

Экономика 
Сельское хозяйство.

Население 
Население — 487 человек.

Достопримечательности 

Музей «финских парней»

Монумент Войне за независимость Эстонии.

Братская могила погибших воинов.

Природный камень «Кресло Калевипоэга»

Литература

Примечания 

Населённые пункты Эстонии